«Иуда» — название ряда фильмов:
 «Иуда» () — итальянский короткометражный фильм 1911 года.
 «Иуда» () — венгерский художественный фильм 1918 года.
 «Иуда» () — итальянский художественный фильм 1919 года.
 «Иуда» — советский художественный фильм 1930 года, режиссёр Евгений Иванов-Барков.
 «Иуда» () — американский художественный фильм 2004 года, режиссёр Чарльз Роберт Карнер.
 «Иуда» — российский художественный фильм 2013 года, режиссёр Андрей Богатырёв.